ONR steht für:
 Nationalradikales Lager (polnisch: Obóz Narodowo-Radykalny), ehemalige polnische rechtsextreme Partei
 Nationalradikales Lager (1993) (polnisch: Obóz Narodowo-Radykalny), neofaschistische polnische Organisation
 ON-Regel, Regel des Österreichischen Normungsinstituts; siehe ÖNORM
 Office of Naval Research, eine Forschungseinrichtung der United States Navy

onr steht für:
 Northern One (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters One (Dialektcluster) innerhalb der Torricelli-Sprachen in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung